Ричард де Грей (; около 1371 — 1 августа 1418) — английский аристократ, крупный землевладелец Валлийской марки, барон Грей из Коднора с 1392 года (по разным версиям нумерации, 1-й или 4-й). Кавалер ордена Подвязки. Занимал должность адмирала, участвовал в Столетней войне и в подавлении восстания Оуайна Глиндура в Уэльсе.

Биография 
Ричард де Грей принадлежал к старинному роду, основатель которого перебрался в Англию из Нормандии в XI веке. Одна из ветвей Греев обосновалась в Кодноре в Дербишире. Ричард, родившийся около 1371 года, был праправнуком 1-го барона Грея из Коднора, сыном сэра Генри де Грея и Джоан де Кобем, внуком Джона де Грея, 3-го барона. Он рано потерял отца, а в 1392 году, после смерти деда, унаследовал баронский титул и обширные земли в Дербишире, Кенте, Эссексе и Валлийской марке. 17 сентября 1397 года Ричард в первый раз был вызван в парламент в качестве барона Грея из Коднора; в разных источниках его называют 4-м или 1-м бароном.

Военная служба для Грея началась в правление Ричарда II: в 1394—1395 годах барон сопровождал этого короля в его походе в Ирландию. Генрих IV назначил Грея (не позже сентября 1400 года) констеблем замка Роксбург, обязав таким образом защищать один из участков границы с Шотландией. В 1401—1402 годах Ричард участвовал в мирных переговорах с Францией, в апреле 1401 года он стал адмиралом восточного побережья с жалованьем 100 марок в год, в 1403 году — кавалером ордена Подвязки, в 1405 — королевским камергером, хранителем замков Хосртон и Брекнок, маршалом Англии, в 1406 — стюардом Шервудского леса и констеблем Ноттингемского замка. Имея обширные владения в Валлийской марке, Грей активно участвовал в делах Уэльса; в частности, в 1402 году он вёл переговоры с Оуайном Глиндуром, поднявшим восстание и взявшим в плен его родича — 3-го барона Грея из Ратина. Король назначил сэра Ричарда командующим в войне с повстанцами (1402) и юстициарием Южного Уэльса (1403).

5 мая 1405 года Грею удалось разбить повстанцев в битве при Пулл Мелин, но война продолжалась и после этого. Замирить Уэльс англичанам удалось только к 1412 году. В последующие годы сэр Ричард выполнил ряд дипломатических поручений: он вёл переговоры о браке принца Уэльского (будущего короля Генриха V) с дочерью герцога бургундского Жана Бесстрашного (1412), о продлении перемирия с Францией и женитьбе Генриха (теперь уже короля) на дочери Карла VI Французского (1414—1415). В мае 1415 года Генрих V назначил Грея хранителем восточных шотландских марок. В 1417 году барон участвовал в нормандской экспедиции короля и был назначен комендантом крепости Аржантан.

Ричард де Грей умер 1 августа 1418 года. Его тело похоронили в аббатстве Эйлсфорд в Кенте, в родовой усыпальнице Греев.

Семья 
В 1417 году Ричард де Грей женился на Элизабет Бассет, младшей дочери и сонаследнице Ральфа Бассета, 1-го барона Бассета из Сапкота, и Элис Дерби. В этом браке родились: Джон (2-й или 5-й барон Грей из Коднора; 1396—1430), Генри (3-й или 6-й барон Грей из Коднора; 1404—1444), Уильям (умер в 1478 году), Элизабет (жена сэра Джона Ла Зуша), Элеонора (жена сэра Томаса Ньюпорта) и Люси (жена сэра Роуланда Ленталла).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Греи
Бароны Грей
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Военные деятели Столетней войны
Персоналии:Восстание Оуайна Глиндура